Lassenius ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Lassenius (1636–1692) deutscher Erbauungsschriftsteller der Barockzeit. 
 Pieter Lassenius (1700–1735), dänisch-schwedisch-russischer Steuermann und Polarforscher
 Torbjörn Lassenius (* 1931), finnischer Zehnkämpfer